Diores (griechisch ) steht für:

In der Antike:
 Diores (Sohn des Aiolos), Bruder und Ehemann der Polymela
 Diores (Sohn des Amarynkeus), Anführer der Epeier im Trojanischen Krieg
 Diores (Sohn des Priamos), ein Gefährte des Aeneas, von Turnus erschlagen
 Diores (Vater des Automedon), des Wagenlenkers von Achilleus
 Diores (Maler), bei Varro erwähnter griechischer Maler wohl des 5. Jahrhunderts v. Chr.

In der Biologie:
 Diores (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Ameisenjäger (Zodariidae)